Это список эпикурейских философов, упорядоченный (примерно) по дате. Критерии для включения в этот список довольно мягкие. 

Эпикурейцы
Эпикурейцы Древнего Рима
Античные философы